Сергей Васильчиков:
 Васильчиков, Сергей Александрович (1926—2016) — российский писатель.
 Васильчиков, Сергей Илларионович (1849—1926) — генерал от кавалерии.